

Arte 
 Rinascimento – corrente artistica sviluppatasi in Italia tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna

Letteratura 
 Assassin's Creed: Rinascimento – romanzo scritto dallo storico e scrittore Anton Gill (con lo pseudonimo di Oliver Bowden)

Musica 
 Rinascimento – album di Alfonso Santisteban del 1974
 Rinascimento – album del gruppo musicale glam rock giapponese Marchosias Vamp del 1993
 Rinascimento – album di Gene Guglielmi del 2003
 Rinascimento – raccolta di brani di Gianni Morandi, del 2011
 Rinascimento – brano scritto da Mogol e Gianni Bella, interpretato da Gianni Morandi nel 2011
 Rinascimento – singolo, incluso nell'album Sonno, di Alessandro Cortini del 2014
 Rinascimento – album di Ntò del 2019
 Rinascimento – album di Laïoung del 2019

Politica 
 Rinascimento – partito politico italiano guidato da Vittorio Sgarbi
 Rinascimento – partito politico monegasco

Pagine correlate 
 Rinascita

Altri progetti